Cet article décrit la flotte détaillée d'Air France. Sur la totalité des 213 appareils, 5 avions ont appartenu à Air Inter, 6 avions portent la livrée SkyTeam et 92 avions portent la "Livrée Crevette".

Les appareils les plus anciens sont ceux ayant appartenu à Air Inter (Airbus A321). Le plus récent est l'Airbus A220-300 F-HZUS entré en flotte le . Dans l'article principal, il est possible de consulter l'évolution de la taille de la flotte. Pour la flotte court-courrier, veuillez consulter l'article Air France Hop.

Flotte actuelle

Moyen courrier

Airbus A220-300 (19) 
Commande de 60 appareils avec 30 en option d'achat et 30 autres en droits d'achat.

Tous les A220-300 accueillent 148 passagers dans une cabine configurée en 3-2. Chaque siège est équipé de ports USB A et C, et tous les appareils ont le WiFi installé à bord.

Airbus A318 (9) 
Tous les A318 Air France sont équipés des sièges Recaro.

Comme annoncé le 30/07/2019, les A318 de la flotte (ainsi que les A319) sont progressivement remplacés par des A220-300 depuis . De ce fait, Air France n'a pas baptisée les A318 et A319 avec des noms de villes françaises.
 9  A318-111 : 131 passagers, assignés aux réseaux Europe, métropole & la Navette. Seul 7 des A318 sont équipés du WIFI.

Airbus A319 (17) 
Air France utilise deux configurations cabines sur ses A319 :

 142 passagers sur Métropole & La Navette avec sièges Recaro
 143 passagers sur Europe, Afrique du Nord (Smart & Beyond)
 Les 17 A319-111 d'Air France sont progressivement retirés de la flotte et remplacés par des A220-300.
Air France a installé un réseau Wi-Fi sur l'ensemble de ses A319.

Airbus A320 (40) 
Air France utilise deux configurations cabines sur ses A320 :
 178 passagers sur Métropole & La Navette avec sièges Recaro
 174 passagers sur Europe, Afrique du Nord et Israël (Smart & Beyond)
Deux A320 (F-GKXS et F-GKXT) sont basés aux Caraïbes.
Les A320 sont majoritairement équipés de Wifi et le retrofit a commencé par les séries F-GKX et F-HEP.

Airbus A321 (18) 
 La compagnie possède 18 A321 dont :
 4 A321-111 de 212 passagers affectés sur les réseaux Métropole & La Navette (sièges Recaro)
 3 A321-200 de 212 passagers affectés sur les réseaux Métropole & La Navette (sièges Recaro)
 11 A321-200 de 212 passagers affectés sur Europe et Afrique-Moyen-Orient (sièges Smart and Beyond)
 Les 11 A321 d'Air France affectés sur les réseaux Europe et Afrique-Moyen-Orient sont équipés des cabines "Smart & Beyond". Les A321 rénovés sont aménagés avec un éclairage LED en cabine, en remplacement de l'éclairage au néon. Le premier A321 équipé de ces nouvelles cabines a été le F-GTAU, qui a effectué son premier vol le .
La très grande majorité des A321, malgré leur grand âge, a été equipée de Wifi.

Long courrier

Airbus A330 (15)

15 A330-200 : 224 passagers (36 en Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy). 
Après la flotte de Boeing 777, Air France a lancé le chantier de rénovation des cabines de ses 15 Airbus A330. Tous les appareils disposent maintenant de ces nouvelles cabines de 224 sièges, soit 16 de plus que l'ancienne version. Tous ces appareils sont équipés de Wi-Fi. Air France réduit le nombre de sièges en classe Business, en proposant une configuration full flat & full privacy en 2-2-2. Le premier avion équipé a été le F-GZCF, qui a effectué une rotation vers Accra via Ouagadougou. Le détail de la nouvelle configuration cabine est donné dans le tableau ci-dessous :

Airbus A350 (20)

20 A350-941 : 324 passagers (34 en Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy) 
Le premier A350 d’Air France F-HTYA (MSN 331) a été livré le . Dans une note interne, le PDG du groupe, Ben Smith, dit vouloir rationaliser les flottes. Ainsi les B787 restants à livrer seront destinés à KLM et la totalité des A350 (38 en commande) à Air France. Les A350 sont équipés de 324 sièges, avec 34 en Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy. Ils sont équipés du Wi-Fi. En toute logique les A350 visent donc à remplacer les B777-200 vieillissants.

Les A350 desservent actuellement : , ,, , , , , , , ,  et .

Depuis leur mise en service, ils ont également desservi , , , , ,  en continuation de ,  et . Durant la crise du COVID-19, ils effectuent ponctuellement des vols cargo vers .

En plus des 25 A350-900 commandés initialement, 3 appareils supplémentaires ont été commandés lors de l'annulation de 2 A380 et 10 appareils supplémentaires viendront remplacer les A380. À terme, Air France comptera 41 A350-900 dans sa flotte.

Boeing 777 (61)

18 777-200ER : 280 ou 312 sièges. 
Cet appareil long-courrier a une capacité de 280 ou 312 sièges divisés en 3 classes et de  de fret. Il est équipé de moteurs General Electric GE90-94B lui donnant un rayon d'action de  kilomètres. Le F-GSPA a effectué son premier vol le  avant d'être livré à Air France le 27 mars de la même année. Il a effectué son premier vol commercial le  (CDG-JFK, vol AF 008). Air France a reçue au total 25 777-200ER, tous livrés entre 1998 et 2002 et immatriculés sous la forme F-GSP*.

Tous les 777-200ER de la compagnie sont équipés des nouvelles cabines Best & Beyond dans les 3 classes de voyage (Business, Premium Economy et Economy) et la très grande majorité déjà équipée de wifi.

Les B777-200ER sont progressivement retirés de la flotte et remplacés par les A350-900 que la compagnie nationale a commandé en 41 exemplaires.

43 777-300ER : 19 Avions en configuration quadri-classe, 12 Avions en configuration tri-classe « Business » et 12 Avions en configuration tri-classe « Loisirs ». 

Le premier Boeing 777-300ER d'Air France, a été reçu le . Il a effectué ses premiers vols en direction de New York, Los Angeles, Mexico, Houston, Tokyo, Pékin et Beyrouth.

Deux ans plus tard, Air France mit en service des 777-300ER vers la Réunion et les Antilles françaises, depuis l'aéroport d'Orly, en remplacement des 747-200 et 300 vieillissants qui desservaient alors ces destinations.

Les 777-300ER Caraïbes-Océan Indien sont tous équipé d'une nouvelle configuration cabine depuis 2021, le déploiement ayant été retardé par la pandémie mondiale. Le premier appareil réaménagé (F-GSQT) entre en service le  vers Pointe-à-Pitre, puis Fort-de-France le lendemain. Les 777-300ER dans la nouvelle configuration loisir sont également déployé vers St-Denis de La Réunion (depuis 2020), l'Île Maurice, Cancún, Montréal, La Havane, Saint-Domingue, San José et Punta Cana.

Les 12 derniers 777-300ER encore équipés d'anciennes cabines seront rétrofité à partir de septembre 2022 et jusqu'à fin 2023. La nouvelle configuration doublera la capacité de la classe premium économique et réduira la capacité totale de l'avion de 381 sièges à 369.

Au 24 janvier 2023, 3 777-300ER sont équipés de la nouvelle cabine de voyage : les appareils immatriculés F-GZNK, F-GZNQ  et F-GZNS.

Les B777-300ER sont progressivement équipés de Wi-Fi : les appareils disposant de la cabine Best & Beyound ont été les premiers à en bénéficier, suivis de par quelques lignes internationales et enfin, 100% des appareils configurés en nouvelle cabine COI disposent du Wi-Fi.

Boeing 787 (10)

10 787-9 : 279 sièges (30 Business, 21 Premium Economy, 228 Economy) 

Les 10 Boeing 787-9 d'Air France desservent , , , , , , , , ,  et La Havane-José-Martí.

Ces appareils ont également commencé à desservir , , ,  et  depuis le ,  depuis le  ainsi que  depuis le .

La compagnie reçoit son dernier B787-9, immatriculé F-HRBJ, en .

Tous ces appareils sont équipés de Wi-Fi.

Cargo

Boeing 777-F28 Cargo (2)

Airbus A350F (0)

Flotte retirée du service

Moyen-courrier

Bloch MB.220 (16) 
 F-AOHB Gascogne
 F-AOHC Guyenne
 F-AOHD Auvergne
 F-AOHE Aunis
 F-AOHF Saintonge
 F-AOHG Flandre
 F-AOHH Savoie
 F-AOHI Berry
 F-AOHJ Poitou
 F-AQNK Anjou
 F-AQNL Languedoc
 F-AQNM Provence
 F-AQNN Champagne
 F-AQNO Alsace
 F-AQNP Lorraine
 F-ARIQ Roussillon

SE161 Languedoc (40) 

Air France prit livraison de 40 Languedoc (F-BATB à F-BATE, F-BATG à F-BATZ, F-BCUA à F-BCUC et F-BCUE à F-BCUS) utilisés du  en remplacement des Junkers Ju 52, jusqu'au milieu des années 50 quand ils seront remplacés par des DC4.

Breguet Deux-Ponts (12)

Sud-Aviation Caravelle (54)

Airbus A300 (25) 
Air France a opéré l’Airbus A300 en versions B2 et B4, privilégiant le premier sur le long-courrier en raison de la capacité accrue de ses réservoirs. L’appareil fut utilisé de 1974 à 1998, aussi bien sur le réseau moyen-courrier que long-courrier.

Version cabine moyen-courrier
 De 1974 à 1983 : Configuration à 292 sièges (40 « Affaires » + 252 « Économique »)
 De 1983 à 1995 : Configuration à 271 sièges (40 « Le Club » + 231 « Économique »)
 De 1995 à 1998 : Configuration à 260 sièges (42 « l'Espace Europe » + 218 « Tempo »)

 Version cabine long-courrier
 De 1974 à 1983 : Configuration à 261 sièges (18 « Première » + 243 « Touriste ») B2
 De 1975 à 1983 : Configuration à 235 sièges (26 « Première » + 209 « Économique ») B4
 De 1983 à 1995 : Configuration à 207 sièges (20 « Première » + 47 « Le Club » + 140 « Économique »)

Airbus A318 (10)

Airbus A319 (23)

Airbus A320 (65)

14 A320-100

51 A320-200

Airbus A321 (12)

Boeing 727 (32) 

De 1968 à 1993 Air France a exploité les Boeing 727-200 et 727-200 Advanced sur le réseau moyen-courrier.
Leurs immatriculations commencèrent par F-BOJA.
La première réception eut lieu le  et la mise en ligne le .
La Direction du Matériel d'Air France assurera aussi l'entretien de nombreux Boeing 727 de compagnies tierces.
Ce triréacteur fut remplacé dès 1988 par un biréacteur économe, silencieux et moderne, l’Airbus 320-100, en raison des restrictions sonores imposées par les aéroports métropolitains.

 Boeing 727-228 (20)
 De 1968 à 1978 : Configuration à 148 sièges (16 première classe + 132 classe « touriste »)
 De 1978 à 1983 : Configuration à 160 sièges (30 classe affaires + 130 classe économique)
 De 1983 à 1993 : Configuration à 155 sièges (25 « Le Club » + 130 classe économique)

 Boeing 727-228 Advanced (12)
 De 1978 à 1983 : Configuration à 160 sièges (30 classe affaires + 130 classe économique)
 De 1983 à 1993 : Configuration à 152 sièges avec un galley arrière (30 « Le Club » + 122 classe « touriste »)

Boeing 737 (61)

Boeing 737-200 (21)

Boeing 737-300 (9)

Boeing 737-500 (31)

Junkers Ju 52 
Utilisé de 1945 à 1953.

Fokker F27

Fokker F28

Wibault 282T (5) 
Utilisé du début des années 1930 à 1940.

Wibault 283T (10) 
Utilisé du début des années 1930 à 1940.

Long-courrier

Lockheed Constellation (62) 
Exploités de 1946 à 1967

 4 L-049
 24 L-749
 24 L-1049
 10 L-1649 Starliner

De Havilland Comet 
Exploités de 1953 à 1954

 3 Comet 1A - Entrés en service en 1953, et retirés de la flotte en , à la suite de divers crashs.
 F-BGNX : Livré le 12/06/1953. Retiré en . Fuselage conservé au The de Havilland Heritage Centre à Hertsmere, Angleterre.
 F-BGNY :  le 22/05/1953. Retiré en . Devient G-AOJU le 14/06/61. Détruit à Stansted en .
 F-BGNZ :  le 16/03/1953. Livré en . Retiré en . Devenu Comet 1XB en 1956, sous le code G-APAS et utilisé de 1958 à 1967 pour des tests (Exposé au British Air Force Museum). Dernier Comet 1 produit.

Lockheed L-1011 TriStar (7) 
Lockheed L-1011 Affrêtés par Air France entre 1989 et 1990

McDonnell Douglas DC-10 (5) ex UTA 

Exploités du  au 

 F-BTDB (DC-10-30) c/n 46850 • ln 63 - 21-12-1992 / 02-07-1993 - puis LAPSA (Air Paraguay)
 F-BTDC (DC-10-30) c/n 46851 • ln 85 - 21-12-1992 / 25-03-1995 - puis AOM French Airlines
 F-BTDE (DC-10-30) c/n 46853 • ln 134 - 21-12-1992 / 01-03-1993 - puis AOM French Airlines
 N 54649 (DC-10-30) c/n 46854 • ln 193 - 21-12-1992 / 10-11-1994 - puis AOM French Airlines
 F-GHOI (DC-10-30) c/n 46963 • ln 244 - 01-11-1992 / 02-07-1993 - puis AOM French Airlines

Concorde (7), exploités du 21/01/76 au 31/05/03

Airbus A310 (11) 
Air France a opéré l’Airbus A310 dans ses 2 versions (200 et 300) de 1984 à 2002, privilégiant le dernier sur le long-courrier en raison de la capacité accrue de ses réservoirs.

 Airbus A310-203 (7)
 Configuration moyen-courrier à 245 sièges (40 « Le Club » + 205 « Touriste »)

 Airbus A310-304 (4)
 De 1984 à 1991 : Configuration long-courrier à 167 sièges (12 « Première » + 26 « Le Club » + 129 « Économique »)
 De 1991 à 1995 : Configuration long-courrier à 169 sièges (12 « Première » + 26 « Le Club » + 131 « Économique »)
 De 1995 à 1996 : Configuration long-courrier à 177 sièges (12 « Première » + 26 « Le Club » + 139 « Économique »)
 De 1995 à 2002 : Configuration long-courrier à 165 sièges (38 « l'Espace 127 » + 127 « Tempo »)

Airbus A330 (1)

Airbus A340 (30) 
Air France est l'une des premières compagnies à avoir acheté l'A340-200, elle a d'ailleurs été la compagnie de lancement des A340. Ces appareils sont remplacés par des B787-9 dans la stratégie d'Air France.

Airbus A380 (10) 
Le , Air France annonce que ses A380, déjà cloués au sol depuis  en raison de la pandémie de Covid-19, dont la sortie de flotte était initialement prévue pour 2022 ne revoleront pas. Ces avions ne sont pas assez rentables et trop gourmands en kérosène.

Les A380 d'Air France ont volé vers New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Miami, Montréal, Mexico, Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Abidjan et Johannesburg.

Ils seront remplacés par des Airbus A350-900 déjà en commande.

Boeing 707 (41) 
Boeing 707-328 (1959-1983)
Aménagements cabines
 De 1959 à 1983 : Configuration à 189 sièges en classe économique

 De 1959 à 1978 :
 Configuration à 118 sièges (28 « Première » + 90 « Touriste »)
 Configuration à 122 sièges (32 « Première » + 90 « Touriste »)

 De 1978 à 1983 :
 Configuration à 142 sièges (28 « Première » + 114 « Touriste »)
 Configuration à 154 sièges (16 « Première » + 138 « Touriste »)

Boeing 747 (99)

Boeing 767 (9) 
Entre 2002 et 2003, Air France et son partenaire KLM ont remplacé leurs Boeing 767 par des Airbus A330 plus performants et plus économes en kérosène.

Boeing 777-200ER (07) 
Le premier appareil a quitté la flotte le . Les 777-200ER sont progressivement remplacés par des A350-900 plus économes.

Boeing 777-F Cargo (1)

Liens externes 
La flotte d'Air France site Corporate d'Air France
 La flotte d'Air France sur airfleets.net
 La flotte d'Air France sur ch-aviation.ch

Notes et références 

Air France
Transport aérien en France
Air France